Balkanski kup je bilo ime za jedno klupsko i reprezentativno natjecanje.
Balkanski kup (klubovi)
Balkanski kup (reprezentacije)